Em inglês, about tem diversos significados, entre eles "sobre" e "cerca de".
 Sweet About Me
 Man About Town
 Songs About Jane
 Songs About Girls
 About You Now
 What I Like About You
 It's About Time
 Let's Talk About Love

Desambiguação